, littéralement « petite île », est un nom propre japonais.

Nom de famille 

 Akiko Kojima (1936) est un mannequin japonais, première Miss Univers originaire d'Asie.
 Ayami Kojima est une illustratrice et conceptrice artistique japonaise.
 Gōseki Kojima (1928-2000) est un mangaka japonais. 
 Haruna Kojima (1988) est une chanteuse, actrice et idole japonaise, chanteuse du groupe de J-pop AKB48 de 2005 à 2017, ainsi que des sous-groupes no3b et Team Dragon from AKB48.
 Hideo Kojima (1963) est un créateur de jeu vidéo japonais, fondateur de Kojima Productions.
 Hiromi Kojima (1977) est un footballeur japonais.
 Ichirō Kojima (1924-1964) est un photographe japonais.
 Masajirō Kojima (1894-1994) est un romancier japonais
 Masayuki Kojima (1961) est un réalisateur de film d'animation japonais.
 Kojima Motoshige est un samouraï de l'époque Sengoku.
 Mitsuaki Kojima (1968) est un footballeur japonais.
 Nobuo Kojima (1915-2006) est un auteur japonais.
 Nobuhisa Kojima (1933) est un astronome japonais, découvreur de la comète périodique 70P/Kojima.
 Nobuyuki Kojima (1966) était un footballeur japonais évoluant au poste de gardien de but.
 Sachiko Kojima (1979) est une seiyū japonaise
 Satoshi Kojima (1970) est un catcheur japonais.
 Shigeyuki Kojima (1979) est un athlète japonais, spécialiste du sprint.
 Shinya Kojima (1988) est un joueur d'échecs japonais.
 Shuto Kojima (1992) est un footballeur japonais évoluant au poste de milieu défensif.
 Torajirō Kojima (1881-1929) est un peintre japonais.
 Kojima Takanori (1310-1380) est un militaire japonais de l'Époque Nanboku-chō.
 Takuo Kojima (1955) est un astronome amateur japonais.
 Yasuhiro Kojima (1937-1999) est un catcheur ou lutteur professionnel, entraîneur et manager de catch japonais.
 Kojima Yatarō (1522-1582) est un samouraï de l'époque Sengoku.
 Yoshio Kojima (1980) est un comique japonais

Toponyme 
 Oshima Kojima, une île du Japon en mer du Japon près de Hokkaido.

Autres 
 La bataille de Kojima () est un épisode de la guerre de Gempei.
 Kojima Engineering est une ancienne écurie de Formule 1 engagée de 1976 à 1977.
 Kojima Productions est une société japonaise de développement de jeu vidéo fondée par Hideo Kojima.
 La comète Kojima1, officiellement 70P/Kojima, est une comète périodique du système solaire, découverte le  par Nobuhisa Kojima.
 (4886) Kojima est un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Voir aussi 
 , une île du Japon située dans la mer de Hyūga, au large de Kushima, dans la préfecture de Miyazaki.